ADDA se može odnositi na:

 Ada (reka)
 ADDA (aminokiselina)